Ad Zonderland, voetbaltrainer en sportbestuurder
 Daan Zonderland, pseudoniem van Daan van der Vat, dichter, schrijver en journalist
 Epke Zonderland, turner
 Herre Zonderland, turner
 Melanie Zonderland, personage in de televisieserie Voetbalvrouwen
 Madonna Zonderland, personage in dezelfde serie
Zie ook:
 Jan zonder Land, koning van Engeland